Волоста — топоним:

Волоста — река в Смоленской области, приток реки Угра.
Волоста — деревня в Угранском районе Смоленской области.
Волоста-Пятница — станция в Угранском районе Смоленской области, в 3 км от деревни Волоста.